

Portugal
Aldeias da freguesia do Poço do Canto, concelho de Mêda
 Cancelos de Baixo
 Cancelos do Meio
 Cancelos de Cima

Património
 Solar dos Cancelos — em Cancelos do Meio

Espanha
 Cancelos — aldeia de Taramundi

Argentina
 Alejandro Martín Cancelos — clarinetista

Desambiguação